Austin (banda) — banda pop portuguesa

Geografia 
 Austin — capital do Texas
 Austin (Arkansas)
 Austin (Indiana)
 Austin (Minnesota)
 Austin (Pensilvânia)
 Austin (Nova Iguaçu) — bairro de Nova Iguaçu

Outros 
 Austin & Ally — série de televisão estadunidense
 Austin Motor Company — fabricante de automóveis britânica
 Austin (carro blindado) – veículo blindado usado durante a Primeira Guerra Mundial e na Guerra Civil Russa, também conhecido como Austin-Putilov, Austin-Kégresse e White-Austin.

Desambiguações de antropônimos